Robāţ Karīm kan syfta på följande platser:

Iran 

 Robāţ Karīm (kommunhuvudort i Iran), Teheran, 
 Shahrestān-e Robāţ Karīm, kommun, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar